Serlin ist der Familienname von:
 Josef Serlin (1906–1974), israelischer Politiker

Sonstiges:
 Serlin Spur, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika